Plaats in Indonesië
 Plandirejo (Bakung), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Plandirejo (Plumpang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java